Аббревиатура НСПУ может означать следующее:

 НСПУ (Национальный Союз Писателей Украины) — творческое объединение литераторов Украины.
 НСПУ (Ночной Стрелковый Прицел Унифицированный) — советский ночной оптический прицел, унифицированный со стрелковым оружием производства стран ОВД